AYI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yari (Colombia)